

Localidades

Wheatland (Califórnia)
Wheatland (Dacota do Norte)
Wheatland (Indiana)
Wheatland (Iowa)
Wheatland (Missouri)
Wheatland (Montana)
Wheatland (Pensilvânia)
Wheatland (Wyoming)

Desambiguações de topônimos